Golyama kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vrbitsa (vattendrag), 
 Gospodarevska reka, vattendrag, Burgas, 
 Goljama reka (vattendrag i Bulgarien, Veliko Tarnovo), 
 Goljama reka (vattendrag i Bulgarien, Smoljan), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar